Erin Routliffe (* 11. April 1995 in Auckland, Neuseeland) ist eine neuseeländische Tennisspielerin.

Karriere 
Routliffe wurde in Neuseeland als Kind kanadischer Eltern geboren. Sie begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennissport und bevorzugt Hartplätze. Ihr erstes Profiturnier spielte sie im Juni 2009 in Waterloo, ihre ersten Weltranglistenpunkte erhielt sie im Oktober 2011 mit Erreichen des Viertelfinals beim Turnier in Saguenay.

Ihr erstes Turnier auf der WTA Tour bestritt sie im August 2012 beim Rogers Cup, wo sie eine Wildcard für die Qualifikation erhielt. Dort besiegte sie Megan Moulton-Levy mit 6:3 und 6:4, ehe sie in der zweiten Runde der Qualifikation Iveta Benešová mit 2:6 und 2:6 unterlag. Nach diesem Turnier wurde sie auf Platz 591 in der Einzelweltrangliste geführt, ihre bislang beste Platzierung.

Für den Doppelwettbewerb bei den US Open 2015 erhielt sie mit ihrer Partnerin Maya Jansen eine Wildcard. Sie unterlagen aber bereits in der ersten Runde der Qualifikation der an fünf gesetzten Paarung Raquel Kops-Jones und Abigail Spears.

Ihren bislang größten Erfolg im Einzel erzielte sie mit dem Erreichen des Finals beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Turnier in Winnipeg im Juli 2016, wo sie gegen die US-Amerikanerin Francesca Di Lorenzo mit 4:6 und 1:6 in zwei Sätzen unterlag. Im Doppel erreichte sie mit ihrer Partnerin Laura Robson das Finale des mit 50.000 US-Dollar dotierten Turniers in Granby, wo sie dem australischen Doppel Jessica Moore und Storm Sanders mit 5:7 und 2:6 unterlagen. Anfang Oktober 2016 gewann Routliffe ihr erstes Turnier im Doppel zusammen mit ihrer Partnerin Andie K Daniell beim mit 10.000 US-Dollar dotierten Turnier in Charleston.

Bei den ASB Classic in Auckland erhielt Routliffe sowohl für die Qualifikation im Einzel als auch für den Doppelwettbewerb zusammen mit ihrer Partnerin Jade Lewis eine Wildcard. Sowohl im Einzel gegen Dalila Jakupović als auch im Doppel gegen die Paarung Shūko Aoyama und Makoto Ninomiya war das Turnier nach dem ersten Match beendet.

Im Jahr 2017 spielte Routliffe erstmals für die neuseeländische Fed-Cup-Mannschaft; ihre Fed-Cup-Bilanz weist bislang 12 Siege bei 3 Niederlagen aus.

Als Collegespielerin siegte Routliffe zusammen mit ihrer Partnerin Maya Jansen sowohl 2014 als auch 2015 bei den NCAA Division I Tennis Championships im Damendoppel.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Kanada)
Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Neuseeland)
College-Tennis-Spieler
Kanadier
Neuseeländer
Geboren 1995
Frau